Pojem Amadeus má více významů:

 Amadeovo jezero v Austrálii
 Amadeus (film), americký film oceněný Oscarem režiséra Miloše Formana
 Amadeus, mužské jméno
 Wolfgang Amadeus Mozart, patrně vůbec nejznámější nositel tohoto jména – rakouský hudební skladatel
 Divadlo Amadeus v Praze

Externí odkazy